Neustädter Gesellschaftshaus ist der Name folgender Versammlungsstätten

 Neustädter Gesellschaftshaus (Celle), vor 1654 in der Neustadt von Celle gegründete Einrichtung, später u. a. Gewerkschaftshaus, Kino, Varieté, siehe Maurerherberge Künnecke
 Neustädter Gesellschaftshaus (Hannover), in der Calenberger Neustadt unterhaltene Vergnügungsstätte

Siehe auch
 Nordstädter Gesellschaftshaus